Lucid steht für:
 Lucid Games, britischer Spieleentwickler
 Lucid Motors, US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen
 Lucid Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Lucid ist der Familienname folgender Personen: 
 Shannon Lucid (* 1943), US-amerikanische Astronautin 

LUCID steht für:
 Langton Ultimate Cosmic ray Intensity Detector, Detektor für kosmische Strahlung von Surrey Satellite Technology
 LUCID, Datenbank der Zentralen Stelle Verpackungsregister

Siehe auch:
 Luzid

Abkürzung